

Codici 
 SHY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shinyanga (Tanzania)
 SHY – codice vettore ICAO di Sky Airlines
 shy – codice ISO 639-3 della lingua tashawit

Musica 
 Shy – gruppo musicale rock
 Shy – brano musicale dei Sonata Arctica presente nei dischi Successor e Takatalvi

Persone 
 Carl Shy – cestista statunitense

Altro 
SHY carattere Unicode U+00AD